Partita doppia – metodo di scrittura contabile 
 Partita doppia – film del 1916
 Partita doppia – programma televisivo trasmesso tra il 1992 e il 1993